Teatre Modern del Prat de Llobregat
 El Coliseu Pompeia o Teatre Modern de Barcelona

 Teatro Moderno de Chiclana de la Frontera
 Teatro Moderno de Guadalajara
 Teatro Moderno de Logronyo